La Serie B 1971-1972 è stata la 40ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 26 settembre 1971 e il 18 giugno 1972 e conclusa con la vittoria della , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Giorgio Chinaglia () con 21 reti.

Stagione

La sorpresa , dopo aver concluso al comando il girone d'andata assieme al , si confermò al primo posto, stavolta in solitaria, anche alla fine del campionato, conquistando per la prima volta la Serie A. Fu una promozione storica, poiché contestualmente segnò l'approdo assoluto di una formazione dell'Umbria nella massima categoria calcistica italiana.

Con una squadra costituita da giocatori nella media e priva di solisti capaci di fare la differenza, l'allenatore Corrado Viciani riuscì a far fare il salto di qualità al collettivo rossoverde grazie al suo credo calcistico del gioco corto: un sistema tattico ispirato ai dettami del calcio totale olandese all'epoca in ascesa, basato su possesso palla, pressing alto, passaggi corti e sovrapposizioni, che proprio con i ternani trovò una delle prime applicazioni degne di nota in Italia.

Dietro agli umbri raggiunsero la massima serie anche la  di Tommaso Maestrelli, trascinata dalle reti del capocannoniere Giorgio Chinaglia e destinata a salire ai vertici del calcio nazionale nel successivo biennio, e i succitati palermitani di Benigno De Grandi, terzi classificati, che tornarono nel massimo campionato dopo due anni; biancocelesti e rosanero ebbero la meglio in volata di un  cui non bastò un'ottima seconda parte di torneo, fermandosi a due punti dalla zona promozione.

In coda alla classifica, caddero in Serie C il , il  e la matricola , quest'ultima nonostante un girone di ritorno con un ritmo da salto di categoria; si salvarono invece le altre due neopromosse, il blasonato  e la , con i granata che riuscirono peraltro a inserirsi nella lotta per la Serie A.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1972-1973.
      Retrocesso in Serie C 1972-1973.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di parità di punti le squadre erano classificate in base alla differenza reti, eccetto per i posti che assegnavano la promozione, per i quali era previsto uno spareggio.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Calcio nel 1971
Calcio nel 1972
1971